Кастель-дель-Монте () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Кастель-дель-Монте — средневековый замок на юге Италии, в 16 км от города Андрия.
 Кастель-дель-Монте — коммуна в Италии.